«Ста́рость — не ра́дость» () — американский комедийный телесериал, снятый по мотивам одноимённого британского сериала, специально для телеканала HBO. Премьера телесериала состоялась 24 ноября 2013 года. Первый и второй сезоны телесериала содержат по 6 эпизодов каждый. Шоу собрало множество положительных отзывов у критиков.

Синопсис 
Телесериал «Старость — не радость» рассказывает об особенностях работы сотрудников медицинского отделения дома престарелых. В центре сюжета находятся директор Дженна Джеймс и её подчинённые, пытающиеся заботиться о пожилых людях, соблюдая при этом многочисленные бюрократические процедуры.

Актёры и персонажи

Основной состав 
 Лори Меткалф — доктор Дженна Джеймс, заведующая отделением
 Алекс Борштейн — Дон Форшет
 Ниси Нэш — медсестра Дениз «ДиДи» Ортли
 Мел Родригес — Пэтси Де Ла Серда, новый медбрат

Второстепенный состав 
 Энн Гилберт — Бёрди Ламб, постоянная пациентка в палате
 Брэндон Фоббс — Энтони Робертсон, рабочий в доме престарелых
 Марк Херлик — доктор Пол Стрикли, коллега Дженны
 Линдси Крафт — Маргарит Макау
 Джоил Джонстон — Эндриу Сесарио
 Кей Кэллан — Сюзан Дэйуэд, пациентка с травмой ноги
 Молли Шэннон — Филис Мармэтан, дочь умирающей пациентки
 Бэтти Мерфи — Фиона Салливан, мать Филлис

Приглашённые актёры 
 Тельма Хопкинс — Беверли
 Джун Скуибб — Варла Паундер
 Гарри Дин Стэнтон — Леонард Батлер
 Дэниел Стерн — Ричард Джеймс, муж Дженны
 Гита Холл — Ингрид Ларсен

Эпизоды

Сезон 1 (2013)

Сезон 2 (2014)

Сезон 3 (2015)

Отзывы критиков 
Первый сезон сериала получил положительные отзывы. Так сайт-агрегатор Rotten Tomatoes сообщил, что 72 % критиков дали положительные оценки. Пилотный эпизод получил 72 из 100 на сайте Metacritic.

Примечания

Ссылки 
 

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2013 году
Комедийные телесериалы США
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Лос-Анджелесе
Программы телеканала HBO
Медицинские телесериалы США
Телесериалы на английском языке
Комедийно-драматические телесериалы США
Телесериалы США, завершённые в 2015 году